Льямасарес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Льямасарес, Гаспар (род. 1957) — испанский политик, лидер коалиции «Объединённые левые» с 2001 по 2008 годы.
 Льямасарес, Хулио (род. 1955) — испанский писатель.